Santa Cecília de Voltregà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cecília de Voltregà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Santa Cecília de Voltregà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar